Cosgrave är ett irländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Liam Cosgrave (1920–2017), en irländsk politiker och taoiseach (premiärminister)
 William Thomas Cosgrave

Irländska efternamn